Карибский клубный чемпионат 2000 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 28 октября по 14 декабря 2000 года. Первоначально планировалось участие 8 клубов («Джо Паблик», «Tivoli Gardens», «Челси», «Клуб Франсискен», «Дефенс Форс», «Нотр-Дам», «В Коннекшн», «Виолет»), однако затем число участников разрослось до 14, при этом куда-то были «потеряны» три клуба из первоначальных восьми («Челси», «Нотр-Дам», «Дефенс Форс»). Трофей второй раз подряд завоевал клуб из Тринидада и Тобаго «Джо Паблик».

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 
Первоначальный список участников:
  Клуб Франсискен — отказ.
  Carioca — определён победителем группы без игр.
  Café Sisserou Strikers — переведен в группу C.

Финальная группа

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Карибский клубный чемпионат